Большинское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Большинское сельское поселение — в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Большинское сельское поселение — в Тарасовском районе Ростовской области.